

Teatro

An Enemy of the People  – adattamento statunitense ad opera di Arthur Miller del lavoro teatrale del 1882 Un nemico del popolo (En folkefiende) di Henrik Ibsen

Cinema
Un nemico del popolo (An Enemy of the People) – film statunitense del 1978 diretto da George Schaefer
An Enemy of the People – film britannico e cambogiano del 2009 diretto da Rob Lemkin e Thet Sambath

Televisione
An Enemy of the People – film per la televisione britannico del 1950 prodotto dalla BBC 
An Enemy of the People – film per la televisione statunitense del 1966 diretto da Paul Bogart
An Enemy of the People – film per la televisione statunitense del 1990 diretto da Jack O'Brien

Pagine correlate
Un nemico del popolo